Brownsville is de naam van diverse plaatsen in de VS:
 Brownsville (Florida)
 Brownsville (Kentucky)
 Brownsville (Minnesota)
 Brownsville (Oregon)
 Brownsville (Pennsylvania)
 Brownsville (Tennessee)
 Brownsville (Texas)
 Brownsville (Wisconsin)

Verder:
 Brownsville (New York), een wijk/buurt binnen Brooklyn